Івашківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Івашківська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Івашківська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район